Aira puede referirse a:
 Aira, especie de planta gramínea anual pratense] o de praderas.

Sitios 

 Aira, una ciudad en Japón. 
 Aira, una pequeña cascada en Lake District, Inglaterra.
 Aira, una antigua villa en el distrito de, Kagoshima, Japón.
 Aira, una antigua villa en el distrito de Kimotsuki, Kagoshima, Japón.
 Distrito de Aira, en Kagoshima, un distrito japonés.
 Cráter Aira, un cráter tipo caldera en Japón.

Personas 
 Aira, un supuesto ángel expresado en el sistema mágico enoquiano 
 César Aira, escritor argentino.
 José Manuel Aira (nacido en 1976), futbolista español;
 Mitsuki Aira, músico tecno-pop japonés.